Wonderful World (James Morrison), een nummer van James Morrison uit 2006
 Wonderful World (Sam Cooke), een nummer van Sam Cooke uit 1960
 Wonderful World (film), een film uit 2009